Mélanie est un prénom féminin issu du grec ancien  "melanos" (μέλανος) signifiant "noir", "sombre".

Prénom
 Mélanie (prénom)

Saintes 
 Mélanie l'Ancienne (°350 - † vers 410), grand-mère de  Mélanie la Jeune 
 Mélanie la Jeune (°383 - †439), petite fille de Mélanie l'Ancienne
  Mélanie, fête le 26 janvier.

Arts

Musique 

 Melanie Brown, chanteuse des Spice Girls connue sous Melanie B et Mel B.
 Melanie Chisholm, chanteuse des Spice Girls connue sous Melanie C et Mel C. 
 Melani García, chanteuse espagnole qui a représenté l'Espagne lors du Concours Eurovision de la chanson junior 2019, qui s'est tenu le  à Gliwice en Pologne. 
 Melanie Jaeger, chanteuse pop allemande.
 Melanie Miric, chanteuse allemande.
 Melanie Anne Safka-Schekeryk, chanteuse américaine.

Cinéma 
 Melanie Griffith, actrice américaine.
 Melanie Kogler, actrice autrichienne.
 Mélanie Laurent, actrice française.
 Melanie Lynskey, actrice néo-zélandaise.
 Melanie Pukaß, actrice et doubleuse de voix allemande.
 Melanie Rühmann, actrice allemande.
 Melanie Wiegmann, actrice allemande.

Sport 
 Melanie Schnell, tennis-women autrichienne
 Melanie Faißt, ancienne skieuse allemande

Personnages de fiction 
 Melanie Hamilton, personnage d'Autant en emporte le vent.
 Mélanie Molaire, personnage de la B.D. Gaston Lagaffe
 Mélanie Rinato, personnage de la série Plus belle la vie sur France 3
 Mélanie est un personnage du film dramatique allemand Guerrière (titre original : Kriegerin) sorti en 2011
 Mélanie est le personnage principal du film autrichien de Ulrich Seidl Paradis : Espoir (titre original : Paradies : Hoffnung) sorti en 2013
 Melanie Stryder, personnage du roman de science-fiction et de romance Les Âmes vagabondes de Stephenie Meyer, publié en 2008. Il a été adapté au cinéma en 2013
 Melanie, personnage incarné par Alexandra Neldel dans la trilogie allemande de Peter Thorwarth : Bang Boom Bang sorti en 1999, Was nicht passt, wird passend gemacht sorti en 2002 et Goldene Zeiten, sorti en 2006
 Melanie, personnage du film allemand Schatzritter und das Geheimnis von Melusina de Laura Schroeder sorti en 2012.

Autres 
 Sainte-Mélanie, ville québécoise
 Mélanie Calvat (1831- 1904), jeune fille qui aurait vu la Sainte Vierge
 Mélanie Dédigama, influenceuse et candidate de télé-réalité française 
 Melanie Klein (1882-1960), psychothérapeute et psychanalyste britannique d'origine autrichienne.
 Melanie Müller, ancienne candidate de télé-réalité allemande
 Melanie Schultz Van Haegen, politicienne néerlandaise
 Melanie Winiger, Miss Suisse 1996
 Melanie Sloan, maman de Scarlett Johansson. D'origine juive polonaise. 
Melanie Ernst, Miss World Germany 1996 (concours de beauté allemand)
Melanie Eder, Reine d'Allemagne 2003 (concours de beauté allemand)
 Mélanie, sixième album de Céline Dion sorti en 1984
 Mélanie est le titre d’une chanson tirée de l’album « Trompe la mort » de Georges Brassens, sorti en 1976